El nombre de Monasterio de Santa Clara, de Las Claras, o de las Clarisas, es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como monasterio, de una orden en honor a alguna santa llamada Clara.

 La orden más común, por su importancia en la Iglesia Católica, es la Orden de las Clarisas (cofundada por Santa Clara de Asís).

Monasterios

Argentina 

 Monasterio de Santa Clara, católico, en la localidad de Puan;

Dinamarca 

 Monasterio de Santa Clara, católico, en Copenhague;

Ecuador 

 Monasterio de Santa Clara, católico en Azogues.

España 
 Convento de Santa Clara, católico, en la localidad palentina de Astudillo.
 Convento de Santa Clara, católico, en la ciudad de Burgos;
 Monasterio de Santa Clara, católico, en la localidad de Medina de Pomar, Burgos;
 Monasterio de Santa Clara, católico, en la localidad de Lerma, Burgos;
 Convento de Santa Clara, católico, en la localidad de Castrojeriz, Burgos;
 Monasterio de Santa Clara (B.I.C. 07/04/1993), católico, en la localidad de Aguilar de Campoo, Palencia;
 Real Monasterio de Santa Clara, católico, en la localidad de Allariz, Orense;
 Monasterio de Santa Clara, en la ciudad de Barcelona;
 Real Monasterio de Santa Clara (o de Nuestra Señora de la Consolación) (B.I.C. 02/02/1979), católico, en la localidad de Calabazanos (municipio de Villamuriel de Cerrato), Palencia;
 Real Monasterio de Santa Clara, católico, en la localidad de Carrión de los Condes, Palencia;
 Real Monasterio de Santa Clara, católico, en la ciudad de Jaén, 
 Monasterio de Santa Clara de Bidaurreta, católico, en Oñate, Guipúzcoa;
 Monasterio de Santa Clara, católico, en la ciudad de Palencia;
 Monasterio de Santa Clara de Moguer (Huelva), Católico y  B.I.C. desde 02/03/1967.
 Monasterio de Santa Clara la Real, en la ciudad de Murcia, Región de Murcia;
 Monasterio de Santa Clara, en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife;
 Convento de Santa Clara la Real, en la ciudad de Toledo, Toledo;
 Real Monasterio de Santa Clara (B.I.C. 03/06/1931), católico, en la localidad de Tordesillas, Valladolid;
 Monasterio de Santa Clara, en la localidad de Villalobos;

Perú 

 Monasterio de Santa Clara, católico, en la ciudad de Lima;

Portugal 

 Monasterio de Santa Clara, católico, en la ciudad de Coímbra;

San Marino 

 Monasterio de Santa Clara, católico, en la ciudad de San Marino;